NEXTEL Cup са принципалните серии на НАСКАР, известни в цял свят. Провеждат се от 2004 до 2007 г.

История 
Създадени са през 1949 г., като носят името Strictly Stock. През 1950 до 1971 г. се преименуват на Grand National. За периода от 1972 до 2003 г. сериите съществуват под наименованието Winston Cup Series. NEXTEL и Winston само спонсорират тези серии. През 2008 г. ще се казват Sprint Cup Series.

Автомобили 
Основните коли за 2008 са: „Шевролет Импала SS“, „Додж Чарджър“, „Форд Фюжън“ и „Тойота Камри“.

Шампиони на Nextel Cup 

НАСКАР